Rock Hill (Carolina do Sul)
Rock Hill (Missouri)

Desambiguações de topônimos